Lars Nordström eller liknande namn kan syfta på:

 Lars Nordström (civilingenjör) (1918–2000), civilingenjör och generaldirektör
 Lars G. Nordström (född 1943), bankman och företagsledare
 Lars Nordström (kulturgeograf) (född 1941), politiker och professor i kulturgeografi